

Cinema 
Il tesoro del fiume sacro (Crosswinds) – film del 1951 diretto da Lewis R. Foster

Musica 
Crosswinds – album di Billy Cobham del 1974
Crosswinds – album di Peabo Bryson del 1978
Crosswinds – album dei Capercaillie del 1987